Theia se poate referi la:
Theia, personaj mitologic
Theia, planetă ipotetică (prin coliziunea acesteia cu Pământul s-ar fi format Luna)